Соціонічний тип (психологічний тип людини, соціотип) — у соціоніці один з 16 можливих типів мислення, поведінки та стосунків людини, який можна діагностувати у кілька способів: шляхом визначення функцій особистості; класифікуючи за моделлю психіки людини комбінацію соціонічних рис; за співвідношенням відповідних аспектів. Комбінація рис, які співвідносяться Юнгівській системі, утворює систему функцій. Функції розділені на свідому (модель А типу інформаційного метаболізму) та підсвідому поведінку. Модель А була запропонована засновницею соціоніки А. Аугустінавічюте як базова 8-компонентна інформаційна модель психіки, яка описує систему з восьми психічних функцій .  

Соціонічний тип визначає особливості, сильні і слабкі сторони сприйняття та трактування інформації людиною. 

Згідно із соціонікою соціотип людини незмінний упродовж усього життя. Базові функції соціотипу в процесі чи внаслідок виховання піддаються адаптації — соціалізації.

Позначення типу  
Різними авторами було запропоновано декілька систем позначень соціальних типів. Всі системи можна умовно розділити на три групи:
 Формульні позначення побудовані на сукупності ознак: базис Юнга, системі Маєрс-Бріггс, будова моделі А.
 Характеристичні позначення-псевдоніми, що допомагають ідентифікувати поведінкову вираженість якостей соціотипів та / або у професійну/діяльнісний спосіб.
 Персонажні чи історичні псевдоніми. Типи названі на честь відомих історичних особистостей, або літературних персонажів носіїв цього типу.

Можна виділити кілька підгруп:
 позначення, засновані на дихотоміях;
 позначення, засновані на моделі А;
 позначення, засновані на приналежності до малих груп типу.

Деякі системи (наприклад систему А. Аугустинавідчуте) відносяться не до однієї з позначень, а містять поєднання дихотомічного і модельного.

Формульні позначення 
Формульні позначення були першими, що використовувалися в соціоніці. Це системи Густава Юнга і Аушри Аугустинавідчуте, які практично не відрізняються. Три дихотомії (логіка-етика, інтуїція-сенсорика, екстраверсія-інтроверсія) візуально відображаються  у вигляді геометричних фігур -символів: квадрат - логіка, неповний квадрат - етика, трикутник - інтуіція, коло - сенсорика. Штрихований, або типографський чорний колір  означає екстравертну функцію, нештрихований, або білий - інтровертну функцію (Саме тому для скорочення виразу іноді використовуюся такі назви як "біла сенсорика", або "чорна логіка" - але це тільки умовність, пов'язана з типографськими позначками, аналогично "кольору"  та "ароматам" елементарних частинок - кварків та лептонів).  Четверта дихотомія (раціональність - ірраціональність) не позначається, вона має стосунок до порядку відображення ознак («інтуїтивно-логічний» або «логіко-інтуїтивний»).

Таблиця позначень соціонічних типів

Діагностика (типування) 
Однією з важливих особливостей визначення типу характеру є перевірка тестування шляхом співставлення з реальними проявами людини в різних ситуаціях. Оскільки способи тестування перебувають на стадії валідизації, є можливим даний спосіб дослідження соціотипу. 

Існує кілька способів діагностики, надійність яких можливо лише завдяки співставленню даних. Найпопулярніші: за семантикою мови, поведінкою, тестами, візуальне спостереження тощо.

Опис 16 типів характеру 
 
 Пропоновані нижче описи також зібрані в єдину велику таблицю Аспекти інформаційного метаболізму.

«Дон Кіхот», інтуїтивно-логічний екстраверт 
 Дихотомії Юнга: логіка, інтуїція, екстраверсія, ірраціональність
 Ознаки Рейніна: демократія, поступливість, безпечність, конструктивізм, тактика, статика, позитивізм, процес, веселість, розсудливість, квестимність.
 Малі групи: квадра альфа, клуб дослідників.

Опис за моделлю А 

  «Чорна інтуїція» (інтуїція можливостей) - програмна функція. Добре бачить потенційні здібності систем і людей, можливі ситуації і варіанти розвитку подій. Спокійно розуміє суть явищ та процесів, його практично неможливо ввести в оману. Зазвичай має безліч різноманітних інтересів і захоплень, любить все цікаве і незвичайне, життя нерідко сповнене пригод.
  «Біла логіка» (структурна логіка) - творча функція. Зазвичай володіє різносторонніми знаннями, вивчає складні явища, легко схоплює нову інформацію. Добре розбирається в логічних схемах, прагне пояснити складні речі простою мовою, впевнено відстоює свою точку зору і доводить те, у що вірить сам, знаходячи все нові аргументи, проте тривалі докладні пояснення його втомлюють. Може з успіхом займатися юриспруденцією, мовами, програмуванням.
  «Чорна сенсорика» (силова сенсорика) - рольова функція. За своєю природою неагресивний, але свої ідеї і переконання відстоює активно. Намагається показати себе як вольову людину і сильну особистість, здатний відповісти на кинутий виклик, заступитися за слабкого. Разом з тим намагається уникати жорсткого протистояння, не виносить тривалого перебування в агресивному середовищі, швидко втрачає завзятість в затяжній боротьбі. Не схильний до постійних зусиль над собою.
  «Біла етика» (етика відносин) - больова функція. Доброзичлива, відкрита, іноді - легко ранима людина. Не дуже розбирається в людських стосунках, воліє, коли вони прості і зрозумілі. Насилу встановлює контакт і налагоджує стосунки з оточенням. Іноді схильний проявляти нетактовність, може ненароком образити, однак якщо його розсердити, може образити і прицільно, безпомилково знаходячи вразливі місця людей. Вкрай болісно переносить невдачі в особистому житті, розрив відносин, зміну кола спілкування, побоюється зради, легко розчаровується в людях. Потребує тактовної допомоги партнера, який допоможе налагодити стосунки, не акцентуючи на цьому увагу.
  «Біла сенсорика» (сенсорика відчуттів) - сугестивна функція. Невпевнено відчуває себе у світі предметів, погано розуміє своє тіло і його потреби, нерідко виглядає незграбним і розкоординованим. Любить комфорт і затишок, але забезпечити його сам не може. Погано розбирається в питаннях комфорту, затишку, здоров'я, харчування. Нерідко схильний забувати і губити речі. Йому хочеться, щоб про нього піклувалися, сам про себе він піклуватися не любить.
  «Чорна етика» (етика емоцій) - активаційна функція. Намагається виглядати оптимістичною і життєрадісною людиною, відрізняється оригінальними жартами. Разом з тим схильний до депресій і спадів настрою, які заважають йому жити і працювати, з якими він сам не завжди в змозі впоратися. Добре сприймає жарти і гумор, любить емоційних людей, здатних створити атмосферу свята.
  «Біла інтуїція» (інтуїція часу) - наглядова функція. Не надто покладається на природний хід подій. Володіє прогностичними здібностями, але прогнози дає у варіантах, нерідко йому складно віддати перевагу якому-небудь з них. Відстежує запас часу і намагається скрізь встигнути, хоча нерідко все робить в останній момент. Не любить чекати, може спізнюватися, але за необхідності точно розраховує час. Обмежувальні аргументи - «не зараз», «немає часу».
  «Чорна логіка» (ділова логіка) - демонстративна функція. Має організаційні здібності, може успішно займатися адміністративним керівництвом або бізнесом, проте сама по собі рутинна праця без будь-яких нових ідей і цікавих моментів для нього не цікава. Легко розбирається в роботі механізмів, схильний до винахідництва, покращує існуючі технології. За необхідності може розвивати високу працездатність, проте також може дозволити собі довго нічого не робити. Легко витрачає гроші, але за потреби знаходить спосіб їх заробити або добути. Практично завжди готовий прийти на допомогу, при цьому розуміє, кому яка допомога необхідна.

«Дюма», сенсорно-етичний інтроверт 
 Дихотомії Юнга: етика, сенсорика, інтроверсія, ірраціональність
 Ознаки Рейніна: демократія, поступливість, безтурботність, емотивізм, стратегія, динаміка, негативізм, процес, веселість, розсудливість, деклатимність.
 Малі групи: квадра альфа, клуб соціальний.

Опис за моделлю А 

  «Біла сенсорика» (сенсорика відчуттів) - програмна функція. Людина простих життєвих радостей. Вміє створювати комфорт і затишок. Має кулінарні здібності, вміє смачно і різноманітно готувати, при цьому зазвичай не дотримується певних рецептів. Володіє вишуканим, витонченим смаком. Турботливий, добре відчуває фізичний стан, нездужання або голод інших людей. Схильний до фізичного контакту з дорогими для нього людьми, любить м'які дотики.
  «Чорна етика» (етика емоцій) - творча функція. М'яка, усміхнена, чарівна людина. Постійно демонструє гру настрою, схильна до м'яких і добродушних жартів, але бурхливі емоції проявляє рідко. Відчуває настрої людей, може втішити і заспокоїти засмучену людину. Вміє розвеселити людей, створити атмосферу свята.
  «Біла інтуїція» (інтуїція часу) - рольова функція. Веде неквапливий, розмірений спосіб життя. Не любить жорсткий графік, завжди вміє розрахувати необхідний час, схильний до запізнень. У незнайомій компанії може справляти враження мрійника і романтика.
  «Чорна логіка» (ділова логіка) - больова функція. Його працездатність сильно залежить від настрою і обставин, йому буває складно змусити себе зробити необхідну роботу, схильний до нападів ліні. Насилу розбирається в роботі механізмів, техніці, бізнес-процесах, зате добре справляється з роботою облаштування, оформлення, дизайну. Організаційні питання вирішує через інших людей, схильний перебільшувати роль особистих відносин і зовнішності у ділових справах. Йому складно об'єктивно оцінити свою працю, спланувати витрати, нерідко схильний до накопичення. Потребує тактовної допомоги партнера, здатного легко і невимушено розрулити організаційні проблеми.
  «Чорна інтуїція» (інтуїція можливостей) - сугестивна функція. Бачить можливості та перспективи з працею, сумнівається в своїх здібностях, орієнтується в цьому світі ніби на дотик. Цінує людей, які можуть продемонструвати йому цілісну картину світу, різноманіття можливостей, вселити впевненість у власних здібностях. З симпатією ставиться до незвичайних і неординарних людей, може заворожено слухати про нові ідеї і теорії.
  «Біла логіка» (структурна логіка) - активаційна функція. Цінує в людях розум, ерудицію. Нерідко вивчає математику, мови, програмування, тримає в своїй бібліотеці наукові книги. При правильному навчанні здатний добре засвоювати і відтворювати інформацію, але придумати щось самому йому важко.
  «Чорна сенсорика» (силова сенсорика) - наглядова функція. М'яка, неагресивна, зазвичай поступлива людина, не справляє враження сильної та рішучої. Не схильна до зусиль над собою, іноді може проявляти слабкодухість і небажання що-небудь робити, потребує розгойдування. У конфліктній ситуації схильна відбутися жартами, поступитися, піти, однак, якщо ситуація дійсно небезпечна, може дати несподівано різку і сильну відсіч.
  «Біла етика»(етика відносин) - демонстративна функція. М'яка і неконфліктна людина, легко встановлює стосунки з людьми і скорочує дистанцію, швидко стає своїм у новій компанії. Легко може згладити незручність, не помітити етичну помилку, не ставить партнера в неделікатне становище. Не любить нав'язуватися, домагатися уваги. Не схильний до з'ясування відносин, якщо вони безперспективні - тихо зводить їх нанівець.

«Гюго», етико-сенсорний екстраверт 
 Дихотомії Юнга: етика, сенсорика, екстраверсія, раціональність
 Ознаки Рейніна: демократія, упертість, передбачливість, конструктивізм, тактика, динаміка, позитивізм, результат, веселість, розсудливість, деклатимність.
 Малі групи: квадра альфа, клуб соціальний.

Опис за моделлю А 

  «Етика емоцій» - програмна функція. Весела, енергійна, життєрадісна людина, емоції зазвичай м'які і позитивні, приводом для жарту і сміху може бути практично будь-яка ситуація. Може запалити своїм ентузіазмом інших людей, здатний розважати багатьох людей водночас, намагається не давати нікому сумувати.
  «Сенсорика відчуттів» - творча функція. Наділений добре розвиненим почуттям комфорту і затишку, як правило, любить чистоту і порядок. Схильний проявляти активну і демонстративну турботу про близьких людей. Може приготувати смачну їжу, допомогти підібрати одяг, побут його практично не втомлює.
  «Чорна логіка» - рольова функція. Схильний показати себе заповзятливою, практичною людиною, зобразити ділову активність, нерідко роблячи при цьому багато непотрібних рухів. Всередині ділова активність дається йому важко, нерідко він відчуває почуття невпевненості у зв'язку з роботою. Не завжди раціонально витрачає гроші, можливі крайності від ощадливості до марнотратства, потребує недоторканних запасів.
  «Інтуїція часу» - больова функція. Погано відчуває природний хід подій. Нерідко мучиться поганими і часто необґрунтованими передчуттями, може довіряти сумнівним прогнозам і ворожбам. Нерідко йому хронічно ні на що не вистачає часу, він дуже боїться запізнитися і нерідко приходить із великим запасом, дуже не любить очікувати на щось. Важко переносить негативний досвід, нерідко не в ладах зі своїм минулим.
  «Логіка структурна» - сугестивна функція. Любить, коли все навколо впорядковано, збудовано в систему. Добре сприймає інформацію, якщо вона подається в систематизованому вигляді, інакше плутається. Спокійно і впевнено себе почуває, коли всі дії заздалегідь плануються. Схильний довіряти докладним, аргументованим поясненням, коли все «розкладено по поличках», симпатизує спокійним, розсудливим людям.
  «Інтуїція можливостей» - активаційна функція. Любить все цікаве і незвичайне, зазвичай позитивно реагує на цікаві пропозиції. Разом з тим може не розгледіти прихований сенс вчинків людей, втягнутися в авантюру.
  «Етика стосунків» - наглядова функція. Намагається підтримувати з усіма добрі, рівні стосунки. Критично оцінює поведінку людей, засуджує грубість і безтактність, іноді схильний вчити хорошим манерам. Може присоромити, демонстративно образитися, схильний до емоційного з'ясування стосунків.
  «Сенсорика вольова» - демонстративна функція. Вольова людина, вміє домагатися свого, але до відкритої демонстрації сили не схильна. Може постояти за себе, легко відстоює свої інтереси, відбиває посягання на свою територію. Категорично не сприймає грубість, агресію, не любить, коли ображають слабких. Його практично неможливо змусити робити те, що він не хоче.

«Робесп'єр» («Декарт»), логіко-інтуїтивний інтроверт 
 Дихотомії Юнга: логіка, інтуїція, інтроверсія, раціональність
 Ознаки Рейніна: демократія, упертість, передбачливість, емотивізм, стратегія, статика, негативізм, результат, веселість, розсудливість, квестимність.
 Малі групи: квадра альфа, клуб дослідників.

Опис за моделлю А 

  «Логіка структурна» - програмна (базова) функція. Зазвичай це розумна і ерудована людина, схильна до довгих міркувань, пояснень і доказів в академічному стилі, нерідко володіє схильністю до наукової роботи. Добре розбирається в формальних системах, законах, правилах, вміє систематизувати інформацію, будує формальні схеми, не завжди пов'язані з реальністю. Прагне «жити по справедливості» та інших закликає до того ж, схильний планувати свої дії заздалегідь, намагається виконувати обіцянки і дотримуватися наміченого плану.
  «Інтуїція можливостей» - творча функція. Розуміє суть явищ і процесів, непогано бачить здібності людей. Легко орієнтується в нестандартних ситуаціях, бачить альтернативні рішення, здатний знайти вихід зі складної ситуації. Разом з тим нерідко ігнорує можливості, які не вписуються в його уявлення. Схильний виступати за рівність можливостей.
  «Етика стосунків» - рольова функція. При спілкуванні з людьми він намагається показати себе ввічливим, тактовним, уважним і чуйним, практично не здатний на грубість. Не завжди бачить всю складність людських взаємин, швидше схильний знаходити вчинкам людей розумні пояснення. Йому важко розбиратися у складних етичних ситуаціях, регулювати дистанцію у взаєминах, він може серйозно заплутатися у відносинах.
  «Сенсорика вольова» - больова функція. Певною мірою нерішучий, нерідко схильний до сумнівів, може відчувати страх перед необхідністю зробити серйозний вчинок, разом з тим - послідовний і упертий в тому, що вважає принциповим. Відкидає силові методи впливу, йому важко відстоювати свої інтереси, вкрай дискомфортно почуває себе в ситуації боротьби і протистояння, може виглядати нерішучим або навпаки надто жорстким і непоступливим, боїться показати слабкість.
  «Етика емоцій» - сугестивна функція. Виглядає безпристрасною людиною, практично позбавленою емоцій. Погано керує своїм емоційному станом, не відчуває емоційний стан людей, може довго перебувати в пригніченому стані. Потребує активної емоційної підтримки, легко заряджається атмосферою веселощів, поруч з емоційними людьми і сам розкріпачується.
  «Сенсорика відчуттів» - активаційна (референтна) функція. Не дуже добре відчуває потреби свого тіла, може запрацюватися і забути про їжу. Цінує комфорт, затишок, турботу, проте сам про себе піклуватися не любить, може довго жити в дискомфортних умовах, нерідко в нього безлад в речах.
  «Логіка ділова» - наглядова (обмежувальна) функція. Він добре розуміє доцільність дій, може оцінити ефективність ділового проекту. При цьому сам не відрізняється високою діловою активністю або підприємливістю. Не любить робити безглузду, на його думку, роботу, схильний обмежувати свою ділову активність, нерідко - скорочувати витрати. Можливі обмежувальні аргументи - недоцільність дій, відсутність коштів.
  «Інтуїція часу» - демонстративна (фонова) функція. Добре відчуває хід часу, природний хід подій. Схильний підтримувати розмірений ритм життя, планувати свої дії. Його важко вибити зі звичного ритму, він не схильний нікуди спізнюватися. Він без зайвих слів вловлює момент початку дій, в екстремальній ситуації може продемонструвати блискавичну реакцію. Похмурим прогнозам протиставляє розумні пояснення.

«Гамлет», етико-інтуїтивний екстраверт 
 Дихотомії Юнга: етика, інтуїція, екстраверсія, раціональність
 Ознаки Рейніна: аристократія, упертість, безпечність, конструктивізм, стратегія, динаміка, негативізм, процес, веселість, рішучість, квестімность.
 Малі групи: квадра бета, клуб гуманітаріїв.

Опис за моделлю А 

  «Чорна етика» - програмна функція. Може запалити своїм ентузіазмом інших людей, здатний розважати багато людей відразу, намагається не давати нікому сумувати.
  «Біла інтуїція» - творча функція. Уміння бачити розвиток подій і наближати потрібний момент. Бажання і вміння наповнювати своє життя і життя оточуючих яскравими і значними подіями. Хороше відчуття часу і дбайливе до нього ставлення. Передбачення можливих варіантів розвитку подій і прогнозування можливих вигод. Висока швидкість у діях, іноді поривчастість. Уміння бачити можливі небезпеки і уникати їх. Ділове фантазування, віра в удачу, «час - гроші».
  «Чорна логіка» - рольова функція. Схильний показати себе заповзятливим, практичною людиною, зобразити ділову активність, нерідко роблячи при цьому багато непотрібних рухів. Внутрішньо ділова активність дається йому важко, нерідко він відчуває почуття невпевненості у зв'язку з роботою. Не завжди раціонально витрачає гроші, можливі крайності від ощадливості до марнотратства, потребує недоторканних запасах.
  «Біла сенсорика» - больова функція. Явний пріоритет духовного перед тілесним. Бажання за можливості уникати буденності життя і побутових турбот. Нездійсненне бажання відсторонитися від деяких фізичних аспектів свого життя. Категоричне несприйняття будь-якої оцінки свого зовнішнього вигляду від оточуючих. Прагнення не завдавати іншим людям неприємностей у питаннях їхнього здоров'я та побуту. Ексцентричність, ігнорування своїх фізичних потреб, іноді аскетизм. Страх втратити здоров'я. Іноді деяка неохайність у зовнішньому вигляді, епатаж.
  «Біла логіка» - сугестивна функція. Любить коли все навколо впорядковано, збудовано в систему. Добре сприймає інформацію, якщо вона подається в систематизованому вигляді, інакше плутається. Спокійно і впевнено себе почуває, коли всі дії заздалегідь плануються. Схильний довіряти докладним, аргументованим поясненням, коли всі «розкладено по поличках», симпатизує спокійним, розсудливим людям.
  «Чорна сенсорика» - активаційна функція. Повага цілеспрямованих і сильних людей. Розуміння недостатності свого вольового потенціалу не веде до комплексів. Бажання чіткої оформленості всіх явищ навколишнього світу. Неприйняття нестійкості і невизначеності будь-якій ситуації або положення. Зниження життєвого тонусу при зниженій вимогливості з боку оточуючих. Під зовнішнім тиском діє ефективніше. Велика шана до «цільним» людям.
  «Біла етика» - наглядова функція. Намагається підтримувати з усіма добрі, рівні стосунки. Критично оцінює поведінку людей, засуджує грубість і безтактність, іноді схильний вчити хорошим манерам. Може присоромити, демонстративно образитися, схильний до емоційного з'ясування стосунків.
  «Чорна інтуїція» - демонстративна функція. Пошук нових сфер докладання своїх сил, інтерес до нових можливостей, діловим перспективам. Широка, але трохи поверхнева ерудиція. Швидке, але неповне розуміння внутрішньої суті інших людей. Готовність допомогти близьким людям правильно оцінити зміст і можливі наслідки ситуації. Передбачливість. Інтерес до містики, окультизму, нових наукових досліджень.

«Інспектор», логіко-сенсорний інтроверт 
 Дихотомії Юнга: логіка, сенсорика, інтроверсія, раціональність
 Ознаки Рейніна: аристократія, упертість, безтурботність, емотивізм, тактика, статика, позитивізм, процес, веселість, рішучість, деклатімность.
 Малі групи: квадра бета, клуб практиків.

Опис за моделлю А 

  «Біла логіка» - програмна функція. Зазвичай це розумна і ерудована людина, схильна до довгих міркувань, пояснень і доказів в академічному стилі, нерідко має схильністю до наукової роботи. Добре розбирається в формальних системах, законах, правилах, вміє систематизувати інформацію, будує формальні схеми, не завжди пов'язані з реальністю. Прагне «жити по справедливості» та інших закликає до того ж, схильна планувати свої дії заздалегідь, намагається виконувати обіцянки і дотримуватися наміченого плану.
  «Чорна сенсорика» - творча функція. Уміння відстояти свої права та інтереси. Завзяте прагнення переконати людей жити за законами моралі. Запекла і безкомпромісна боротьба з явищами життя, які вважають негативними. Вимогливість до себе і до оточуючих. Успішний опір сторонньому вольовому впливу. Готовність агресивно захищати своє, цілеспрямованість, непохитність, безкомпромісність, упертість, жорстокість. Залучення навколишніх об'єктів в свою сферу впливу. Вплив на людей вольовими методами. Прагнення зробити світ міцнішим.
  «Біла етика» - рольова функція. При спілкуванні з людьми він намагається показати себе ввічливою, тактовною, уважною і чуйною людиною, практично не здатний на грубість. Не завжди бачить всю складність людських взаємин, швидше схильний знаходити вчинкам людей розумні пояснення. Йому важко розбиратися у складних етичних ситуаціях, регулювати дистанцію у взаєминах, він може серйозно запутатися у відносинах.
  «Чорна інтуїція» - больова функція. Недостатнє розуміння того, що відбувається навколо нього, а також своїх можливостей і здібностей. Несприйняття будь-якої оцінки своїх якостей і здібностей з боку. Несприйняття багатозначності і нечіткості будь-яких тлумачень і визначень. Нездійсненна мрія, щоб навколишній світ був ясним і простим. Категоричність у судженнях, повна відмова від двозначностей. Постійне очікування неприємностей. Нерозуміння особливостей та індивідуальних відмінностей людей, недовіра. Небажання займатися поглибленим самоаналізом. Хворобливе переживання стану невідомості і невизначеності. «Чорно-білі» оцінки будь-яких фактів.
  «Чорна етика» - сугестивна функція. Виглядає безпристрасною людиною, практично позбавленою емоцій. Погано управляє своїм емоційним станом, не відчуває емоційний стан людей, може довго перебувати в пригніченому стані. Потребує активної емоційної підтримки, легко заряджається атмосферою веселощів, поруч з емоційними людьми і сам розкріпачується.
  «Біла інтуїція» - активаційна функція. Слабке розуміння можливого розвитку подій. Недостатнє вміння передбачати ймовірні небезпеки. Неадекватна реальності передбачливість. Інтерес до подій. Бажання завжди знати, до якого терміну від нього потрібні результати його роботи. Завищені або занижені темпи. Розуміння цінності часу, бажання бути пунктуальним. Пасивне бажання наповнення свого життя значними і яскравими подіями.
  «Чорна логіка» - наглядова функція. Він добре розуміє доцільність дій, може оцінити ефективність ділового проекту. При цьому сам не відрізняється високою діловою активністю або підприємливістю. Не любить робити безглузду, на його думку, роботу, схильний обмежувати свою ділову активність, нерідко - скорочувати витрати. Можливі обмежувальні аргументи - недоцільність дій, відсутність коштів.
  «Біла сенсорика» - демонстративна функція. Завзяте прагнення створювати оточуючим людям і собі комфортні умови життя. Уміння багато чого робити своїми руками. Затятий захист здоров'я і почуттів оточуючих. Непримиренна боротьба з шкідливими звичками близьких людей. Образа у разі повної відсутності подяки за турботу про них з їхнього боку. Охайність, прагнення до порядку, готовність прийти на допомогу. Не виносить втручання у свої порядки. Естетика сили і порядку.

«Маршал», сенсорно-логічний екстраверт 
 Дихотомії Юнга: логіка, сенсорика, екстраверсія, ірраціональність
 Ознаки Рейніна: аристократія, поступливість, передбачливість, конструктивізм, стратегія, статика, негативізм, результат, веселість, рішучість, деклатімность.
 Малі групи: квадра бета, клуб практиків.

Опис за моделлю А 

  «Чорна сенсорика» - програмна функція. Величезна цілеспрямованість. Точна оцінка силового потенціалу оточуючих людей. Сильна воля, наполегливість, природне прагнення до влади. Спрямованість на досягнення кінцевого результату. Зростання наполегливості пропорційно кількості перешкод. Уміння приймати рішення і діяти на підставі неповних даних. Вирішення всіх проблем сходу. Вплив на оточуючих вольовими методами, як спосіб отримати бажане. Найчастіше самодурство.
  «Біла логіка» - творча функція. Зазвичай він має різнобічними знаннями, вивчає складні явища, легко схоплює нову інформацію. Добре розбирається в логічних схемах, прагне пояснити складні речі простою мовою, впевнено відстоює свою точку зору і доводить те у що сам вірить, знаходячи все нові аргументи, проте тривалі докладні пояснення його втомлюють. Може з успіхом займатися юриспруденцією, мовами, програмуванням.
  «Чорна інтуїція» - рольова функція. Бажання бути вдумливим і розуміючим, інтелігентною людиною. Прагнення отримати хорошу освіту. Слабке розуміння того, що собою представляють інші люди, явища навколишнього світу. Прагнення поволі вчитися цьому. Демонстрація впевненості у своїх знаннях і правильному розумінні ситуації, при внутрішній непевності в цьому. Поверховість, іноді ігнорування складнощів. Мале вміння прорахувати наслідки своїх дій. Схильність до однозначного тлумачення всього, що відбувається. Неприйняття критики своїх якостей і здібностей.
  «Біла етика» - больова функція. Доброзичливий, відкритий, іноді - легко ранима людина. Не дуже розбирається в людських відносинах, воліє прості і зрозумілі відносини. Насилу встановлює контакт і налагоджує відносини з оточуючими. Іноді схильний проявляти нетактовність, може ненароком образити, однак якщо його розсердити, може образити і прицільно, безпомилково знаходячи вразливі місця людей. Вкрай болісно переносить невдачі в особистому житті, розрив відносин, зміну кола спілкування, побоюється зради, легко розчаровується в людях. Потребує тактовної допомоги партнера, який допоможе налагодити стосунки, не акцентуючи на цьому увагу.
  «Біла інтуїція» - сугестивна функція. Невміння прогнозувати події. Слабке відчуття часу. Невміння побачити безперспективність своїх ділових починань. Іноді несвоєчасність дій. Підсвідома впевненість у тому, що всі навколишні повинні попереджати його про можливі неприємності. Величезна подяка за таку інформацію. Довірливість, непередбачливість.
  «Чорна етика» - активаційна функція. Зазвичай він намагається виглядати оптимістичним і життєрадісною людиною, відрізняється оригінальними жартами. Разом з тим схильний до депресій і спадів настрою, які заважають йому жити і працювати і з якими він сам не завжди в змозі впоратися. Добре сприймає жарти і гумор, любить емоційних людей, здатних створити атмосферу свята.
  «Біла сенсорика» - наглядова функція. Постійна оцінка зовнішнього вигляду інших людей. Неповага до неакуратним людям. Прагнення створити своїм близьким людям зручні умови для життя, при цьому можлива невибагливість в матеріальних умовах життя для себе особисто. Внутрішня готовність надати побутову допомогу, якщо про неї попросять. Дає людям добрі поради щодо їхнього зовнішньому вигляду, але сам може їх не дотримуватися. Уміння управлятися з предметами матеріального світу.
  «Чорна логіка» - демонстративна функція. Володіє організаційними здібностями, може успішно займатися адміністративним керівництвом або бізнесом, проте сам по собі рутинна праця без будь-яких нових ідей і цікавих моментів для нього не цікава. Легко розбирається в роботі механізмів, схильний до винахідництва, покращує існуючі технології. За необхідності може розвивати високу працездатність, проте також може собі дозволити довго нічого не робити. Легко витрачає гроші, але за потреби знаходить спосіб їх заробити або добути. Практично завжди готовий прийти на допомогу, при цьому розуміє кому яка допомога необхідна.

«Лірик», інтуїтивно-етичний інтроверт 
 Дихотомії Юнга: етика, інтуїція, інтроверсія, ірраціональність
 Ознаки Рейніна: аристократія, поступливість, передбачливість, емотивізм, тактика, динаміка, позитивізм, результат, веселість, рішучість, квестімность.
 Малі групи: квадра бета, клуб гуманітаріїв.

Опис за моделлю А 

  «Біла інтуїція» - програмна функція. Керується інтуїтивними передчуттями. Бачить штучність, фальш, лицемірство і деградацію. Вільно розпоряджається як своїм, так і чужим часом. Завжди чинить так, як ніби у нього є запас часу. Багато що відкладає на завтра. Великий мрійник і лірична натура. Картини, які йому малює уява, світлі і яскраві, набагато привабливіше, ніж буденне життя. Вірить в хороше майбутнє. Заспокоює людей, вселяючи в них надію фразами про швидке поліпшення. Не зосереджує свою увагу на помилках минулого.
  «Чорна етика» - творча функція. М'яка, усміхнена, чарівна людина. Постійно демонструє гру настрою, схильний до м'яких жартів і добродушним жартами, але бурхливі емоції проявляє рідко. Відчуває настрої людей, може втішити і заспокоїти розстроєного людини. Вміє розвеселити людей, створити атмосферу свята.
  «Біла сенсорика» - рольова функція. Намагається оточити себе комфортом; для цього соціотипу характерна звичка брати в дорогу мінімальний запас речей (складаний ніж, елементарні ліки і т. п.), навіть якщо реально вони не пригодяться - «про всяк випадок». Крім того, намагається оточити комфортом близьких людей: нагодувати, напоїти, навести порядок.
  «Чорна логіка» - больова функція. Його працездатність сильно залежить від настрою і обстановки, йому буває складно змусити себе зробити необхідну роботу, схильний до нападів ліні. Насилу розбирається в роботі механізмів, технології, бізнес-процесах, зате добре справляється з роботою з облаштування, оформлення, дизайну. Організаційні питання вирішує через інших людей, схильний перебільшувати роль особистих відносин і чарівності у справі. Йому складно об'єктивно оцінити свою працю, спланувати витрати, нерідко схильний до накопичення. Якщо робота для нього не робота, а задоволення, може щиро вважати, що він ледар і нічого не робить (навіть якщо навколишні так не вважають), при такому розкладі буде працювати до тих пір, поки не звалиться через якийсь час без сил. Потребує тактовної допомоги партнера, здатного легко і невимушено розрулити організаційні проблеми.
  «Чорна сенсорика» - сугестивна функція. Поважає силу, з якою краще не боротися, а спрямовувати. Від прямого тиску воліє ухилитися. Поважає людей вольових, які якщо сказали, то зробили.
  «Біла логіка» - активаційна функція. Цінує в людях розум, ерудицію. Нерідко вивчає математику, мови, програмування, нерідко тримає в своїй бібліотеці наукові книги. При правильному навчанні здатний добре засвоювати і відтворювати інформацію, але придумати щось самому йому важко. Потребує для розуміння в повному поданні ситуації, наприклад, хто кому що винен і за яким принципом. Якщо цього немає, буде відчувати якусь невпевненість.
  «Чорна інтуїція» - наглядова функція. Не любить планів, не мають під собою реального підґрунтя, часто навіть на увазі жарти - побоюється, що їх доведеться виконувати.
  «Біла етика» - демонстративна функція. М'який і неконфліктна людина, легко встановлює стосунки з людьми і скорочує дистанцію, швидко виявляється своїм у новій компанії. Легко може згладити незручність, не помітити етичну помилку, не ставить партнера в делікатне становище. Не любить нав'язуватися, домагатися уваги. Не схильний до з'ясування відносин, якщо вони безперспективні - тихо зводить їх нанівець.

«Наполеон» , сенсорно-етичний екстраверт 
 Дихотомії Юнга: етика, сенсорика, екстраверсія, ірраціональність
 Ознаки Рейніна: демократія, упертість, передбачливість, емотивізм, стратегія, статика, позитивізм, процес, серйозність, рішучість, квестімность.
 Малі групи: квадра гама, клуб соціальний.

Опис за моделлю А 

  «Чорна сенсорика» (Силова сенсорика ) - програмна функція. Величезна цілеспрямованість. Точна оцінка силового потенціалу оточуючих людей. Сильна воля, наполегливість, природне прагнення до влади. Спрямованість на досягнення кінцевого результату. Зростання наполегливості пропорційно кількості перешкод. Уміння приймати рішення і діяти на підставі неповних даних. Вирішення всіх проблем сходу. Вплив на оточуючих вольовими методами, як спосіб отримати бажане. Найчастіше самодурство.
  «Біла етика» (Етика відносин) - творча функція. Розуміння інтересів і бажань людей, при цьому прагнення завжди слідувати своїм бажанням. Уміння налагодити з будь-якою людиною потрібні відносини. Уміння зіграти на людських бажаннях і слабкостях. Влюбливість і вміння подобатися іншим, маніпулювати їхніми емоціями. Відкритість і товариськість, величезна кількість знайомих і приятелів, вміння розташувати до себе співрозмовника, демонстрація демократизму, дружелюбності та інтересу.
  «Чорна інтуїція»  (Інтуїція можливостей) - рольова функція. Бажання бути вдумливим і розуміючим, інтелігентною людиною. Прагнення отримати хорошу освіту. Слабке розуміння того, що собою представляють інші люди, явища навколишнього світу. Прагнення поволі вчитися цьому. Демонстрація впевненості у своїх знаннях і правильному розумінні ситуації, при внутрішній непевності в цьому. Поверховість, іноді ігнорування складнощів. Мале вміння прорахувати наслідки своїх дій. Схильність до однозначного тлумачення всього, що відбувається. Неприйняття критики своїх якостей і здібностей.
  «Біла логіка» (Структурна логіка) - больова функція. Дуже слабке розуміння зв'язків між явищами навколишнього світу. Тактичне невміння триматися обраної лінії. Сумбурність і нелогічність вчинків. Категоричне несприйняття будь-яких зовнішніх вимог надходити розумно і обдумано. Примхливість, ігнорування логіки. Невміння дотримуватися раніше прийнятих рішень. Недисциплінованість, іноді не виконує своїх обіцянок. Вказівки на помилки сприймає як недоброзичливість. Детальні роз'яснення також нічого не дадуть, так як для цього типу вони нічого не пояснюють, швидше за все викличуть роздратування.
  «Біла інтуїція» (Інтуїція часу) - сугестивна функція. Невміння прогнозувати події. Слабке відчуття часу. Невміння побачити безперспективність своїх ділових починань. Іноді несвоєчасність дій. Підсвідома впевненість у тому, що всі навколишні повинні попереджати його про можливі неприємності. Величезна подяка за таку інформацію. Довірливість, непередбачливість.
  «Чорна логіка» (Ділова логіка) - активаційна функція. Не дуже високі ділові якості. Слабке розуміння механізмів практичної діяльності. Подяка за ділову, конкретну допомогу. Можливість ціною великих зусиль навчитися самостійно вирішувати свої ділові проблеми. Бажання бути професіоналом, інтерес до ділових рекомендацій і практичних порад, тяга до бізнесу. Робота за методиками, перевіреним на чужій практиці. Консерватизм.
  «Біла сенсорика» (Сенсорика відчуттів) - наглядова функція. Постійна оцінка зовнішнього вигляду інших людей. Неповага до неакуратним людям. Прагнення створити своїм близьким людям зручні умови для життя, при цьому можлива невибагливість в матеріальних умовах життя для себе особисто. Внутрішня готовність надати побутову допомогу, якщо про неї попросять. Дає людям добрі поради щодо їхнього зовнішнього вигляду, але сам може їх не дотримуватися. Уміння управлятися з предметами матеріального світу.
  «Чорна етика»  (Етика емоцій) - демонстративна функція. Не усвідомлювана відповідальність за настрій оточуючих людей. Уміння створювати навколо себе рівно-веселу обстановку. Уміння не показувати на людях своїх негативних емоцій. Уміння «розбуркати» будь-якої людини. Емоційна стриманість, демонстрація життєрадісності, оптимізму, маніпулювання емоціями.

«Бальзак», інтуїтивно-логічний інтроверт 
 Дихотомії Юнга: логіка, інтуїція, інтроверсія, ірраціональність
 Ознаки Рейніна: демократія, упертість, передбачливість, конструктивізм, тактика, динаміка, негативізм, процес, серйозність, рішучість, деклатімність.
 Малі групи: квадра гама, клуб дослідників.

Опис за моделлю А 

  «Біла інтуїція»  (Інтуїція часу) - програмна функція. Сильне образне, асоціативне, аналітичне мислення. Оцінка навколишнього світу через відповідність реальних подій внутрішньому стану з нових уявлень і їх гармонії. Важливість розуміння себе, взаємодія себе і світу, свого положення в ньому. Здатність проникати у внутрішній світ інших людей, вивчення інтересів і проблем, які їх займають. Передчуття, відчуття ритму, що відбувається, темпу подій і їх взаємозв'язок. Прогноз, уникнення безглуздої і несвоєчасної роботи. Інтуїція об'єктивних і «надтимчасових» процесів, тенденцій та інваріант. Важливість минулого. «Містичне» почуття.
  «Чорна логіка»  (Ділова логіка) - творча функція. Схильність до знаходження оптимальних способів виконання дій, що приносять найбільшу вигоду. Оптимізація процесів, націленість на отримання результату, скептичне ставлення до теорій.
  «Біла сенсорика»  (Сенсорика відчуттів)  - рольова функція. Намагається оточити себе комфортом; для цього соціотипу характерна звичка брати в дорогу мінімальний запас речей (складаний ніж, елементарні ліки і т. п.), навіть якщо реально вони не пригодяться - «про всяк випадок».
  «Чорна етика»  (Етика емоцій) - больова функція. Болісно реагує на бурхливі прояви емоцій з боку оточуючих, часто не довіряючи їм. Сам (особливо серед «чужих») намагається не проявляти емоцій.
  «Чорна сенсорика» (Силова сенсорика ) - сугестивна функція. Поважає силу, з якою краще не боротися, а спрямовувати. Від прямого тиску воліє ухилитися.
  «Біла етика» (Етика відносин) - активаційна функція. Вважає, що головне для успішної роботи - колектив, де ніхто не заважає, відсутні міжособистісні конфлікти. При цьому сам відносинами між людьми не керує.
  «Чорна інтуїція»  (Інтуїція можливостей) - наглядова функція. Не любить планів, що не мають під собою реального підґрунтя, часто навіть на увазі жарти - побоюється, що їх доведеться виконувати.
  «Біла логіка» (Структурна логіка) - демонстративна функція. Здатний до побудови та оцінки складних формальних структур і логічних зв'язків, при цьому спокійно ставиться до їх нерозуміння з боку оточуючих і може, пустуючи, будувати абсолютно безглузді словесні конструкції.

«Джек Лондон», логіко-інтуїтивний екстраверт 
 Дихотомії Юнга: логіка, інтуїція, екстраверсія, раціональність
 Ознаки Рейніна: демократія, поступливість, безтурботність, емотивізм, стратегія, динаміка, позитивізм, результат, серйозність, рішучість, деклатімность.
 Малі групи: квадра гама, клуб дослідників.

Опис за моделлю А 

  «Чорна логіка» - програмна функція. Сенс життя - оптимізація всього. Головне - щоб було ефективніше, швидше, дешевше. Любить працювати з грошима, бо гроші - дуже зручний еквівалент, в якому можна визначити, наскільки ефективний той чи інший процес. Схильний до високого ККД, але любить діяти, тому що завжди, в безперервному режимі зауважує вигідні можливості.
  «Біла інтуїція» - творча функція. Уміння бачити розвиток подій і наближати потрібний момент. Бажання і вміння наповнювати своє життя і життя оточуючих яскравими і значними подіями. Хороше відчуття часу і дбайливе до нього ставлення. Передбачення можливих варіантів розвитку подій і прогнозування можливих вигод. Висока швидкість у діях, іноді поривчастість. Уміння бачити можливі небезпеки і уникати їх. Ділове фантазування, віра в удачу, «час - гроші».
  «Чорна етика» - рольова функція. Розуміння доцільності прояви певних емоцій в певних ситуаціях. Демонстрація настрою та емоцій за формальними очікуваннями оточуючих людей. Навмисна емоційність, вивчення й тренування методів прояви емоцій через внутрішню невпевненість в адекватності їх вираження. Прагнення розвивати почуття гумору. Демонстрація оптимізму. У критичних ситуаціях бравує відчайдушністю, «свій хлопець». Можливо довгий накопичення образ, і, як наслідок, сильні емоційні вибухи.
  «Біла сенсорика» - больова функція. Явний пріоритет духовного перед тілесним. Бажання по можливості уникати буденності життя і побутових турбот. Нездійсненне бажання відсторонитися від деяких фізичних аспектів свого життя. Категоричне несприйняття будь-якої оцінки свого зовнішнього вигляду від оточуючих. Прагнення не завдавати іншим людям неприємностей у питаннях їхнього здоров'я та побуту. Ексцентричність, ігнорування своїх фізичних потреб, іноді аскетизм. Страх втратити здоров'я. Іноді деяка неохайність у зовнішньому вигляді, епатаж.
  «Біла етика» - сугестивна функція. Явно недостатнє розуміння морально-етичної сторони життя. Величезний прихований інтерес до інформації про відносини між людьми. Некритичне ставлення до такої інформації і готовність довіряти їй. Підсвідомий настрій на чесні і порядні відносини з усіма людьми. Неусвідомлене очікування допомоги з боку оточуючих в питаннях взаємин між людьми. Впевненість у тому, що оточуючі будуть виявляти до нього симпатію і симпатію. Іноді підсвідома образа на життя в разі недостатньої зовнішньої захищеності з цього аспекту.
  «Чорна сенсорика» - активаційна функція. Повага цілеспрямованих і сильних людей. Розуміння недостатності свого вольового потенціалу не веде до комплексів. Бажання чіткої оформленості всіх явищ навколишнього світу. Неприйняття нестійкості і невизначеності будь-якій ситуації або положення. Зниження життєвого тонусу при зниженій вимогливості з боку оточуючих. Під зовнішнім тиском діє ефективніше. Велика шана до «цільним» людям.
  «Біла логіка» - наглядова функція. Добре розуміє формальні системи, закони, правила, але при цьому сам прагне їх використовувати тільки тоді, коли це вигідно, ефективно в конкретній ситуації. Відмінно володіє і впевнено оперує відповідними йому правилами, при цьому залишаючи в тіні невідповідні. Вважає, що мета правил, систем, теорій - спростити людську діяльність, поза досягнення цієї мети вони не потрібні. «Припустимо, Земля обертається навколо Сонця, але мені в моїй справі це не знадобиться».
  «Чорна інтуїція» - демонстративна функція. Пошук нових сфер докладання своїх сил, інтерес до нових можливостей, діловим перспективам. Широка, але трохи поверхнева ерудиція. Швидке, але неповне розуміння внутрішньої суті інших людей. Готовність допомогти близьким людям правильно оцінити зміст і можливі наслідки ситуації. Передбачливість. Інтерес до містики, окультизму, нових наукових досліджень.

«Охоронець», етико-сенсорний інтроверт 
 Дихотомії Юнга: етика, сенсорика, інтроверсія, раціональність
 Ознаки Рейніна: демократія, поступливість, безпечність, конструктивізм, тактика, статика, негативізм, результат, серйозність, рішучість, квестімность.
 Малі групи: квадра гама, клуб соціальний.

Опис за моделлю А 

  «Біла етика» - програмна функція. Добре орієнтується у відносинах людей, має свою систему моральних цінностей, яка не завжди може збігатися із суспільною мораллю. Добре бачить недоліки людей, але не завжди довіряє своїй оцінці.
  «Чорна сенсорика» - творча функція. Вміє за потреби натиснути. На тиск з боку може реагувати гнучко й за ситуацією.
  «Біла логіка» - рольова функція. У суспільстві може справляти враження логіка, може видавати інформацію структуровано.
  «Чорна інтуїція» - больова функція. Важко оцінити і побачити нові можливості, важко генерувати ідеї і вибирати між кількома рівнозначними варіантами. Недовіра до правильності свого вибору.
  «Чорна логіка» - сугестивна функція.
  «Біла інтуїція» - активаційна функція,
  «Чорна етика» - наглядова функція. Прояви своїх і чужих емоцій строго контролюються. Свої емоції стримує, може виглядати беземоційні. Ступінь прояву чужих емоцій строго контролює, неадекватні, на його думку, емоції намагається погасити.
  «Біла сенсорика» - демонстративна функція. Легко, природно і ненав'язливо облаштовує себе і оточуючих з комфортом, допомагає у разі поганого самопочуття.

«Адміністратор», логіко-сенсорний екстраверт 
 Дихотомії Юнга: логіка, сенсорика, екстраверсія, раціональність
 Ознаки Рейніна: аристократія, поступливість, передбачливість, емотивізм, тактика, динаміка, негативізм, процес, серйозність, розсудливість, квестімность.
 Малі групи: квадра дельта, клуб практиків.

Опис за моделлю А 

  «Чорна логіка» - програмна функція. Сенс життя - оптимізація всього. Головне - щоб було ефективніше, швидше, дешевше. Любить працювати з грошима, бо гроші - дуже зручний еквівалент, в якому можна визначити, наскільки ефективний той чи інший процес. Схильний до високого ККД, але любить діяти, тому що завжди, в безперервному режимі зауважує вигідні можливості.
  «Біла сенсорика» - творча функція. Володіє добре розвиненим почуттям комфорту і затишку, як правило любить чистоту і порядок. Схильний проявляти активну і демонстративну турботу про близьких людей. Може приготувати смачну їжу, допомогти підібрати одяг, побут його практично не втомлює.
  «Чорна етика» - рольова функція. Розуміння доцільності прояви певних емоцій в певних ситуаціях. Демонстрація настрою та емоцій за формальними очікуваннями оточуючих людей. Навмисна емоційність, вивчення й тренування методів прояви емоцій через внутрішню невпевненість в адекватності їх вираження. Прагнення розвивати почуття гумору. Демонстрація оптимізму. У критичних ситуаціях проявляє відчайдушність, «свій хлопець». Може довго накопичувати образи і, як наслідок, сильні емоційні вибухи.
  «Біла інтуїція» - больова функція. Погано відчуває природний хід подій. Нерідко мучиться дурними і часто необґрунтованими передчуттями, може довіряти сумнівним прогнозам і ворожок. Нерідко йому хронічно ні на що не вистачає часу, він дуже боїться запізнитися і нерідко приходить із великим запасом, дуже не любить чекати чого-небудь. Важко переносить негативний досвід, нерідко не в ладах зі своїм минулим.
  «Біла етика» - сугестивна функція. Явне недостатнє розуміння морально-етичної сторони життя. Величезний прихований інтерес до інформації про відносини між людьми. Некритичне ставлення до такої інформації і готовність довіряти їй. Підсвідомий настрій на чесні і порядні відносини з усіма людьми. Неусвідомлене очікування допомоги з боку оточуючих в питаннях взаємин між людьми. Впевненість у тому, що оточуючі будуть виявляти до нього симпатію. Іноді підсвідома образа на життя в разі недостатньої зовнішньої захищеності з цього аспекту.
  «Чорна інтуїція» - активаційна функція. Любить все цікаве і незвичайне, зазвичай позитивно реагує на цікаві пропозиції. Разом з тим може не розгледіти прихований сенс вчинків людей, втягнутися в авантюру.
  «Біла логіка» - наглядова функція. Добре розуміє формальні системи, закони, правила але при цьому сам прагне їх використовувати тільки тоді, коли це вигідно, ефективно в конкретній ситуації. Відмінно володіє і впевнено оперує відповідними йому правилами при цьому залишаючи в тіні невідповідність. Вважає, що мета правил, систем, теорій - спростити людську діяльність, без досягнення цієї мети вони не потрібні. «Припустимо, Земля обертається навколо Сонця, але мені в моїй справі це не знадобиться».
  «Чорна сенсорика» - демонстративна функція. Вольова людина, вміє домагатися свого але до відкритої демонстрації сили не схильна. Може постояти за себе, легко відстоює свої інтереси, відбиває посягання на свою територію. Категорично не сприймає грубість, агресію, не любить коли ображають слабких. Його практично неможливо змусити робити те, що він не хоче.

«Гуманіст», етико-інтуїтивний інтроверт 
 Дихотомії Юнга: етика, інтуїція, інтроверсія, раціональність
 Ознаки Рейніна: аристократія, поступливість, передбачливість, конструктивізм, стратегія, статика, позитивізм, процес, серйозність, розсудливість, деклатімность.
 Малі групи: квадра дельта, клуб гуманітаріїв.

Опис за моделлю А 

  «Біла етика» - програмна функція. Тонко відчуває людську психологію. Має, як правило, хороші відносини з людьми. Людина, що добре розуміє ставлення людей до інших, і погано - до себе. Реалізуючи відносини, щоразу налаштована на одну, конкретну людину, здатна до емпатії.
  «Чорна інтуїція» - творча функція. Інтуїція підказує їм, чого можна очікувати від людей, явищ, подій. Вони знаходять можливість отримати бажане, прогнозуючи можливі психологічні реакції на їхні дії.
  «Біла логіка» - рольова функція. У незнайомій обстановці ЕІІ покладаються на формальності, правила. Люблять короткі, чіткі формулювання.
  «Чорна сенсорика» - больова функція. Прояви вольового тиску для них болісні. Самі не застосовуючи силових методів впливів на інших, вони не переносять цього щодо себе. Вони гостро переживають жорстку критику, агресію.
  «Чорна логіка» - сугестивна функція. ЕІІ люблять збирати корисні поради, навчатися технологічним прийомам. Із задоволенням виконують роботу, в якій чітко позначені цілі та методи.
  «Біла сенсорика» - активаційна функція. ЕІІ можуть забути про свої насущні потреби. Тому потребують допомоги щодо забезпечення необхідного комфорту, у турботі про їхнє здоров'я. У цих питаннях орієнтовані на авторитетів.
  «Чорна етика» - наглядова функція. Емоції ЕІІ глибокі, переживання сильні, в гострі моменти вони вихлюпують назовні. Це найсильніша їхня зброя. Коли слово не відповідає інтонації, вони відразу чують фальш.
  «Біла інтуїція» - демонстративна функція. ЕІІ пунктуальні, не кажучи зайвий раз про час, проте, не спізнюються, цінують свій і чужий час. Правильно відчувають особливості будь-якого віку.

«Гекслі», інтуїтивно-етичний екстраверт 
 Дихотомії Юнга: етика, інтуїція, екстраверсія, ірраціональність
 Ознаки Рейніна: аристократія, упертість, безтурботність, емотивізм, тактика, статика, негативізм, результат, серйозність, розсудливість, деклатімность.
 Малі групи: квадра дельта, клуб гуманітаріїв.

Опис за моделлю А 

  «Чорна інтуїція» - програмна функція. ІЕЕ бачать потенційні можливості людей і відносин, перспективи реалізації проектів і підприємств. Вони володіють цілісним баченням картини взаємин, легко прогнозують їх розвиток. Не упускають можливості звернути на себе увагу.
  «Біла етика» - творча функція. Відносини - робочий інструмент ІЕЕ. Налагодити контакти, завести друзів, вплинути на людей - це все їх творчість.
  «Чорна сенсорика» - рольова функція. Адаптуючись в незнайомій ситуації, ІЕЕ грають у «сильну особистість». Вони ефектні і достатньою мірою рішучі. Навряд чи будуть робити щоденні вольові зусилля над собою, якщо їх не змусять обставини.
  «Біла логіка» - больова функція. У правилах, інструкціях ІЕЕ воліють, щоб їм хтось показав, як працює конкретний прилад. В розумінні законів, формальностей потребують тактовної допомоги.
  «Біла сенсорика» - сугестивна функція. ІЕЕ дуже люблять, щоб про них піклувалися, нагодували, організували їм затишок і комфорт. Щоб одягнутися по погоді, налагодити побут, їм потрібні великі зусилля і зосередженість. Оригінальні. Практичність освоюють дослідним шляхом.
  «Чорна логіка» - активаційна функція. В технології та організації роботи потребують допомоги партнера. Для ІЕЕ буває важко вибрати «що робити?» але якщо технологія освоєна, то вони будуть чітко дотримуватися інструкцій.
  «Біла інтуїція» - наглядова функція. ІЕЕ часто запізнюються, хоча люди швидкі, особливо в контактах. У напруженій ситуації обмежуються різними фразами, типу: «мені ніколи», «не зараз» або прискорюють ритм.
  «Чорна етика» - демонстративна функція. Важко не піддатися на рекламу, яку здійснюють ІЕЕ: їх бурхливі, безпосередні емоції зачаровують. Вони відчувають настрої. Можуть, наприклад, за голосом визначити емоційний стан людини.

«Габен», сенсорно-логічний інтроверт 
 Дихотомії Юнга: логіка, сенсорика, інтроверсія, ірраціональність
 Ознаки Рейніна: аристократія, упертість, безпечність, конструктивізм, стратегія, динаміка, позитивізм, результат, серйозність, розсудливість, квестимність.
 Малі групи: квадра дельта, клуб практиків.

Опис за моделлю А 

  «Біла сенсорика» - програмна функція. СЛІ чудово розбираються в питаннях здоров'я, гарного самопочуття, задоволення, правильного харчування, комфорту, гармонії. Одягаються зручно, зі смаком, не яскраво. Віддають перевагу пастельним тонам. 
  «Чорна логіка» - творча функція. Не люблять робити зайвого, але справу, якою займаються, як правило, доводять до кінця на високому технологічному рівні. Зазвичай не втрачають своєї вигоди, за роботу вимагають оплати. Намагаються не займатися марною, недоцільною справою.
  «Біла інтуїція» - рольова функція. У незвичній обстановці вони намагаються все встигнути, спланувати свої справи. У звичайному житті їх плани часом виявляються занадто напруженими, що призводять до емоційних перевантажень. СЛІ потребують допомоги для зіставлення планів з реальністю.
  «Чорна етика» - больова функція. Емоцій СЛІ найчастіше не виявляють і не люблять занадто сильного прояву емоцій в інших.
  «Чорна інтуїція» - сугестивна функція. СЛІ довірливі, тому дуже не люблять навіть нешкідливі розіграші. Дуже поважають в партнерах повноту кругозору та інтуїцію.
  «Біла етика» - активаційна функція. СЛІ чутливі як до них ставляться. Не поспішають повірити в почуття. Часто не розуміють чому змінилися відносини.
  «Чорна сенсорика» - наглядова (обмежувальна) функція. Вольові, вперті СЛІ не поступають своїх позицій. Не проявляючи агресії, вони будуть мовчки чинити опір тому, що не вписується в їхню картину світу.
  «Біла логіка» - демонстративна функція. Формально-логічні моменти СЛІ сприймають легко і вільно, проте, відчувають порушення сенсу і розриву логічних зв'язків. Легко засвоюють технічні мови і правила, розуміють їх сенс.

Симетричні стосунки в парі 

 ІЛЕ (Дон-Кіхот, Винахідник) - СЕІ (Дюма, Посередник) 
 ЕСЕ (Гюґо, Ентузіаст, Продавець) - ЛІІ (Робесп`єр, Аналітик) 
 ЕІЕ (Гамлет, Наставник) - ЛСІ (Максим Горький, Контролер) 
 СЛЕ (Жуков, Полководець) - ІЕІ (Єсенін, Лірик) 
 ЛІЕ (Джек Лондон, Підприємець) - ЕСІ (Драйзер, Охоронець) 
 СЕЕ (Наполеон, Політик) - ІЛІ (Бальзак, Критик) 
 ЛСЕ (Холмс, Адміністратор) - ЕІІ (Адвокат, Миротворець, Гуманіст)
 ІЕЕ (Гекслі, Психолог) - СЛІ (Ґабен, Майстер)

Джерела 
 Л. Бескова, Є. Удалова. Уроки соціоніки, або Найголовніше, чого нас не навчили в школі. 
О. Пивоваренко. ТЕОРІЯ СОЦІОНІКИ. 
 В. Стратіевская. Як зробити, щоб ми не розлучалися. 
 Е. Філатова. Мистецтво розуміти себе та оточуючих.

Див. також 
 Соціоніка
 Несвідоме
 Психоаналіз
 Юнг К. Червона книга

Посилання 
 
 Павлов Д. О. Назва має значення.Про соціонічні номенклатури.

Примітки 

Соціоніка
Особистісні типології